Президентские выборы в Южной Корее в августе 1960 года проходили после Апрельской революции, приведшей к отставке президента Ли Сын Мана. Выборы состоялись 12 августа 1960 года и были непрямыми — президент избирался членами Палаты общин и Сената, который был избран в июне 1960 года. Для победы кандидату необходимо было набрать не менее двух третей голосов членов обеих палат. Победу одержал представитель демократической партии Юн Бо Сон, который получил 82,2 % голосов, а его ближайший соперник Ким Чан Сук, набрал лишь 11,5 %.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы 1960 года
1960 год в Республике Корея
Президентские выборы в Республике Корея
Август 1960 года